Pudūr kan syfta på följande platser:

Indien 

 Pudūr (ort i Indien, Vellore), Tamil Nadu, 
 Pudūr (ort i Indien, Thoothukkudi), Tamil Nadu, 

Robotskapade Indienförgreningar